Щетинский сельсовет

Вологодская область 

 Щетинский сельсовет Череповецкого района

Курская область 

 Щетинский сельсовет Курского района